Ardmore (Alabama)
 Ardmore (Oklahoma)
 Ardmore (Tennessee)